Bia hace referencia a varios artículos:

 Bia, serie de televisión juvenil de Disney Channel estrenada en 2019.
 Bia, género botánico.
 El Bureau of Indian Affairs, una agencia gubernamental estadounidense.
 La Agencia de Información y Seguridad (BIA) (Bezbednosno-Informativna Agencija), Servicio secreto de Serbia.
 Business Impact Analysis, (análisis de impacto del negocio).
 Bía, personificación femenina de la fuerza y la violencia en la mitología griega.
 Bia, rapera estadounidense.
